FSZ ist die Abkürzung von:

 Fortschrittszahlen, in der Betriebswirtschaftslehre kumulierte Mengen bezogen auf einen bestimmten Zeitpunkt
 Feinsteinzeug
 Fahrsicherheitszentrum
 vollstabilisiertes Zirconium(IV)-oxid (fully stabilized zirconia)
 Fortschrittliche Studentenschaft Zürich

FSZ